Plaats in Indonesië
 Tanjung Belit (Jujuhan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Tanjung Belit (Kampar Kiri Hulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Tanjung Belit (Rambah), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau
 Tanjung Belit (Siak Kecil), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkalis in de provincie Riau